Порцио, Лукантонио (1639—1728) — итальянский врач, профессор.
 Порцио, Симоне (1497—1554) — итальянский философ, публицист и профессор.

Примечания